Соревнования в спринте на 10 км среди мужчин на чемпионате мира 2019 по биатлону в Эстерсунде прошли 9 марта.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2019